Бильма:

 Бильма — город в Нигере, находится на севере страны, в пустыне Сахара
 Бильма — департамент региона Агадес республики Нигер